Il gruppo della durangite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della durangite 
 Durangite
 Isokite
 Lacroixite
 Maxwellite
 Panasqueiraite
 Tilasite

Note 

Durangite